Cividale del Friuli – município na província de Údine, Friul.
Cividale – localidade do município de Mirandola, província de Módena, Emília-Romanha.
Cividàl di Belluno – antiga denominação de Belluno, Vêneto
Cividale Mantovano – localidade de Rivarolo Mantovano, província de Mântua, Lombardia.

Ver também
 Cividate